Patrick Henry peut désigner :
 Patrick Henry (1736-1799), révolutionnaire américain ;
 Patrick Henry Cronin (1846-1889), nationaliste irlandais ;
 Patrick Henry Bruce (1881-1936), peintre américain ;
 Patrick Henry (1953-2017), criminel français dont le procès fut celui de la peine de mort en France ;
 Patrick Henry (né en 1972), pilote de rallye automobile français.